Ґард ()

 Бетті Ґард () — американська акторка.
 Ремі Ґард — французький футболіст та тренер. 
 Тобі Ґард — англійський дизайнер комп'ютерних персонажів, консультант, творець Лари Крофт.

Див. також 
 Гард